Il toponimo Rădăuţi può riferirsi a diverse località della Romania:
Rădăuți, municipio del distretto di Suceava
Rădăuți-Prut, comune del distretto di Botoșani